Der Ausdruck Taktfrequenz bezeichnet

 einen Begriff in der Elektronik bzw. Informatik, siehe Taktsignal
 die Frequenz einer Linie in einem Taktfahrplan

Siehe auch:
 Taktzeit (Betriebswirtschaft)